Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des 16. Rheinland-Pfälzischen Landtags (2011–2016) mit Fraktionszugehörigkeit, Wahlkreis und Stimmenanteil.

Der 16. Landtag wurde am 27. März 2011 gewählt und trat erstmals am 18. Mai 2011 zusammen.

Zusammensetzung 
Bei der Landtagswahl am 27. März 2011 gab es folgendes Ergebnis:

Präsidium 
 Präsident: Joachim Mertes (SPD)
 Vizepräsidenten: Hannelore Klamm (SPD; bis 18. Dezember 2014), Barbara Schleicher-Rothmund (SPD; seit 18. Dezember 2014), Heinz-Hermann Schnabel (CDU), Bernhard Braun (Bündnis 90/Die Grünen)

Abgeordnete

Weblinks 

 Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz
 Landtag Rheinland-Pfalz
 Ausgeschiedene Abgeordnete und deren Nachrücker

Landtag Mitglieder 16
 16